Caja Rural-Seguros RGA (UCI Team Code: CJR) — испанская профессиональная шоссейная велокоманда имеющая статус UCI Professional Continental team.

История 
Основана в 2010 году. С 2011 года имеет статус проконтинентальной команды UCI.

Учредителем и спонсором команды с момента её образования является испанская финансовая группа Caja Rural. В феврале 2013 года спонсором команды также стала страховая компания Seguros RGA, являющаяся дочерней компанией Caja Rural, что повлекло изменение наименования команды.

В 2012—2014 годах команда использовала велосипеды марки ViVELO, в 2015—2017 годах — Fuji Bikes, с 2018 года — De Rosa.

В 2017 году команда подписала двухлетние контракты с тремя молодыми гонщиками — 22-летним испанцем Альваро Куадросом и 23-летним испанцем Гонсало Серрано, а также с 23-летним колумбийским гонщиком Нельсоном Сото.

С 2012 года команда традиционно получает приглашение на Гранд-тур — Вуэльта Испании,в том числе на Вуэльту Испании 2018.

Допинг 
В январе 2016 года Альберто Гальего, который в 2015 году выступал за континентальную португальскую команду Rádio Popular ONDA Boavista был отстранён UCI от соревнований после положительной допинг-пробы на запрещённый препарат «Станозолол» (анаболический стероид). Проба была взята 3 января 2016. Caja Rural-Seguros RGA, в составе которой с начала 2016 года должен был выступать гонщик, разорвала с ним контракт.

В июне 2018 года Хайме Росон, выступавший за команду в 2017 году, временно отстранён UCI от соревнований после того, как в данных его биологического паспорта за январь 2017 года были обнаружены противоречивые, вызывающие подозрения данные (Adverse Analytical Finding (AAF).

Известные гонщики команды 

  Хосе Эррада (2010—2011)
  Хавьер Морено (2011)
  Данаил Петров (2012—2013)
  Антонио Пьедра (2012—2014)
  Омар Фраиле (2013—2015)
  Аметс Чуррука (2013—2015)
  Пельо Бильбао (2014—2016)
  Анхель Мадрасо (2014—2016)
  Луис Леон Санчес (2014)
  Карлос Барберо (2015—2016)
  Жозе Гонсалвеш (2015—2016)
  Юрий Трофимов (2017).

Состав и победы

Текущий сезон 2023 
Состав

Победы

Другие сезоны 

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Победы 

2010
 Этап 1 Вуэльта Леона — Артуро Мора
 Этап 1 Вольта Португалии — Олег Чужда
 Этап 5 Вольта Португалии — Хосе Эррада
 Cinturo de l'Emporda Генеральная классификация — Хосе Эррада
 Этап 2 — Хосе Эррада
2011
  Вуэльта Астурии — Хавьер Морено Базан
 Этап 3 — Хавьер Морено Базан
2012
 Этап 1 Вуэльта Кастилии и Леона — Мануэль Антонио Кардосо
 Этап 3 Вуэльта Кастилии и Леона — Йелко Гомес
 Гран-при Ругаланна — Антонио Пьедра
 Этап 2 Кольцо Лотарингии — Франческо Ласка
 Этап 2 Вольта Португалии — Франческо Ласка
 Этап 15 Вуэльта Испании — Антонио Пьедра
  Чемпионат Болгарии — Групповая гонка — Данаил Петров
  Чемпионат Португалии — Групповая гонка — Мануэль Антонио Кардосо
2013
 Вуэльта Ла-Риохи — Франческо Ласка
  Вуэльта Астурии — Аметс Чуррука
 Этап 1 — Аметс Чуррука
 Этап 5 Вольта Португалии — Мануэль Антонио Кардосо
  Чемпионат Болгарии — Групповая гонка — Данаил Петров
2014
 Этап 1 La Tropicale Amissa Bongo — Луис Леон Санчес
 Классика Примавера — Пельо Бильбао
 Этап 3 Вуэльта Кастилии и Леона — Луис Леон Санчес
 Этап 2 Вольта Португалии — Давиде Вигано
  Вуэльта Испании Горная классификация — Луис Леон Санчес
  Тур Жеводан Лангедок-Руссильон — Аметс Чуррука
2015
 Этап 1 Вуэльта Кастилии и Леона — Пельо Бильбао
 Джиро дель Аппеннино — Омар Фраиле
 Этап 6 Тур Турции — Пельо Бильбао
 Этап 8 Тур Турции — Луис Мас
 Этап 4 Четыре дня Дюнкерка — Омар Фраиле
 Этап 2 Вуэльта Мадрида — Карлос Барберо
 Этап 4 Тур Норвегии — Аметс Чуррука
 Международный чемпионат Филадельфии по велоспорту — Карлос Барберо
  Тур де Бос Генеральная классификация — Пельо Бильбао
 Этапы 1 и 4 — Карлос Барберо
 Этап 2 — Аметс Чуррука
 Пруэба Вильяфранка-де-Ордисиа — Анхель Мадрасо
 Этап 5 Вольта Португалии — Жозе Гонсалвеш
 Этап 8 Вольта Португалии — Эдуард Прадес
 Этап 1 Вуэльта Бургоса — Карлос Барберо
 Кубок Сабатини — Карлос Барберо
2016
 Этап 4 Этуаль де Бессеж — Анхель Мадрасо
  Тур Турции Генеральная классификация — Жозе Гонсалвеш
 Этап 2 — Пельо Бильбао
 Этап 6 — Хайме Росон
  Вуэльта Астурии Генеральная классификация — Хью Карти
 Этап 1 — Хью Карти
 Этап 1 GP Beiras e Serra da Estrela — Эдуард Прадес
 Этап 2 GP Beiras e Serra da Estrela — Жозе Гонсалвеш
 Международный чемпионат Филадельфии по велоспорту — Эдуард Прадес
 Этап 7 Вольта Португалии — Жозе Гонсалвеш
 Этап 5 Вуэльта Бургоса — Серджио Пардилья
2017
 Этап 5 Тур Хорватии — Хайме Росон
 Этап 4 Rhône-Alpes Isère Tour — Джастин Ойен
2018
 Этап 2 Вуэльта Мадрида — Нельсон Сото
 Этап 4 Rhône-Alpes Isère Tour — Янис Яссад

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Caja Rural — Seguros RGA на FirstCycling
 
 
 

Велосипедные команды